

Lokalizacje

Niemcy 
 Karow – dzielnica Bergen auf Rügen
 Karow – dzielnica Berlina
 Karow – dzielnica Jerichow
 Karow – dzielnica Plau am See

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Karwowo

Zobacz też 
 Berlin-Karow